Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 18 и 19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 800 метров являлся Мохаммед Аман из Эфиопии.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первый спортсмен в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 15 легкоатлетов.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 19 марта 2016 года. C самого старта очень высокий темп задал американец Борис Бериан, для которого этот чемпионат мира был первым международным стартом в карьере. С каждым метром он наращивал преимущество над соперниками, которые не поддержали его рывок. На отметке 400 метров время Бориса было 49,73 — на полсекунды быстрее графика мирового рекорда Уилсона Кипкетера. На второй половине дистанции его скорость заметно снизилась (вторые 400 метров — 56,10), однако созданного отрыва всё равно хватило Бериану, чтобы выиграть золото с почти секундным преимуществом над конкурентами.

Примечания

Ссылки 
 

бег